Pian dei Sisi è una frazione del comune di Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, nell'Appennino Tosco-Emiliano.

Frazioni di Abetone Cutigliano